Вики Майрон (; род. 1947) — американская .

Вики Майрон родилась и росла на ферме к югу от города Монета  в Айове, который в настоящее время не существует.
Вики окончила среднюю школу Хартли Айова и переехала в Манкейто, Миннесота, где она работала, вышла замуж, родила дочь и поступила в колледж. У Вики есть степень бакалавра.

С начала 1980-х годов работала сначала библиотекарем, затем, в 1987 году, Вики Майрон назначена директором библиотеки в , Айова и проработала в этой должности более 25 лет. В 2007 году ушла с работы, чтобы стать писателем.

В 2008 году выпустила книгу «Дьюи. Кот из библиотеки, который потряс весь мир», а в 2010 году «Девять жизней Дьюи. Наследники кота из библиотеки, который потряс весь мир».

Библиография 
 «Дьюи. Кот из библиотеки, который потряс весь мир» (2008) ISBN 978-5-9524-4292-4, ISBN 978-0-446-54516-7
 «Девять жизней Дьюи. Наследники кота из библиотеки, который потряс весь мир» (2010) ISBN 978-5-227-02794-8, ISBN 978-0-525-95186-5

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Эдуард Сукиасян: Кто сказал «Мяу»?
 Дьюи — самый любимый кот на свете

Английские писательницы XX века
Английские писательницы XXI века
Выпускники Государственного университета Эмпории